Бо́лоховцы — предположительно, славянское племя, проживавшее на границе Киевского и Галицко-Волынского княжеств — в верховьях Южного Буга и в бассейнах рек Горыни, Случи, Тетерева (возможно, и южнее) на, так называемой Болоховской земле с центром в городе Болохове (ныне Любаре).

Ближайшими соседями болоховцев были, с одной стороны, уличи и тиверцы (проживавшие в VIII—X веках севернее Понизья), с другой — волыняне и дулебы (обитавшие в верхнем Побужье).

Болоховцы неоднократно упоминаются в русских летописях XII—XIII веков.

Болоховская земля меньше других пострадала во время монголо-татарского нашествия. Местная знать согласилась платить дань зерном, что свидетельствует о значительной роли земледелия у болоховцев:

Название «болоховцы» близко к слову «волохи». На этом основании некоторые румынские учёные (Александр Болдур и др.) считали болоховцев романским племенем, — однако, археологические раскопки показали типичный славянский характер материальной культуры болоховцев. Большой материал о болоховцах был получен при раскопках Райковецкого городища, уничтоженного во время войн.

Примечания

См. также 
 Берладники
 Бродники

Источники 
 
 
 

Восточнославянские племена
История Молдавии
Средневековая Украина